Vorstatt ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 ein Ortsteil der Gemeinde Herdwangen-Schönach in Baden-Württemberg

in der Schweiz:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Laupersdorf im Kanton Solothurn
 eine Ortschaft in der Gemeinde Inkwil im Kanton Bern
 eine Ortschaft in der Gemeinde Stettfurt im Kanton Thurgau
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sarmenstorf im Kanton Aargau
 ein Ortsteil der Gemeinde Bottenwil im Kanton Aargau
 ein Ortsteil der Gemeinde Boswil im Kanton Aargau
 ein Ortsteil der Gemeinde Beinwil am See im Kanton Aargau

in Österreich:
 Vorstatt (Gemeinde Irdning-Donnerbachtal), Ortsteil der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Vorstatt (Gemeinde Sankt Anna am Aigen), Ortsteil der Gemeinde Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Vorstatt (Gemeinde Ranggen), eine Ortschaft in der Gemeinde Ranggen in Tirol

Siehe auch:
 Vorstadt